Гільєрмо Вілас був чемпіоном попереднього року, але у фіналі його переміг Бйорн Борг з рахунком 6–1, 6–1, 6–3. Борг не програв жодного сету на цьому турнірі. Також це був перший турнір Великого шолома для Івана Лендла.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1978 О Френч Open Men's Singles draw 

1978 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу